Алан Воган (1972) — британський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Дороті Воган, Дороті Джонсон Воган (20 вересня 1910 — 10 листопада 2008) — афроамериканський математик і людина-комп'ютер.

Див. також 
 4462 Воган (4462 Vaughan) — астероїд головного поясу.